Sparse (engl. für dürftig, spärlich, karg, wenig) steht für:

 Sparse-Datei, eine spezielle Art von Dateien, die aus vielen Nullbytes bestehen
 Sparse (SQL), speziell konfigurierte Spalten in einer Datenbank
 Sparse-Matrix, eine dünnbesetzte Matrix in der Mathematik